Boekel ist Ortsname von
 Boekel (Noord-Brabant), Niederlande
 Boekel (Castricum), Niederlande 
 Boekel (Zwalm), historische flämische Grafschaft

Boekel ist der Familienname folgender Personen:
 Meindert Boekel  (1915–1989), niederländischer Komponist und Dirigent
 Noémi Boekel (* 1984), niederländische Softballspielerin
 Pol van Boekel (* 1975), niederländischer Fußballspieler und -schiedsrichter

Siehe auch: 
 Bökel
 Böckel (Begriffsklärung)